A 2019-es kamion-Európa-bajnokság a 35. kamion-Európa-bajnoki szezon. Május 25-én vette kezdetét az olasz nagydíjjal, és október 6-án, a spanyol nagydíjjal fejeződött be. Ezalatt 32 futamot (8 forduló) rendeztek. Az utolsó előtti hétvégén bajnoki címet szerző német Jochen Hahn hatszoros bajnok lett.

Csapatok és versenyzők 

Megjegyzések:
 - Azok a versenyzők, akik a bajnokság első öt versenyének egyikében sem vesznek részt, nem kaphatnak pontokat.

Versenynaptár és eredmények
A versenynaptárban apró változás, hogy a szlovák és a német hétvégék sorrendje felcserélődött, más érdemleges változás nem történt.

Pontrendszer

Minden fordulóban négy versenyt rendeznek, amelyek mindegyikén az első tíz helyen célba érő versenyző kap bajnoki pontokat, az alábbi rendszer szerint:

Versenyzők

Grammer Truck Cup

Megjegyzések:
 - Az Autodrom Most pályán a 3. és a 4. versenyt a heves esőzések miatt törölték.

Jegyzetek

További információk 
 

Kamion
Kamion-Európa-bajnokság